Impostor (2001), een film uit 2001 naar een verhaal van Philip K. Dick
 The Impostor (1921), een film uit 1921 van Robert N. Bradbury
 The Impostor (1926), een film uit 1926 van Chester Withey
 The Impostor (1944), een film  uit 1944 van Julien Duvivier
 The Imposter (1975), een tv-film uit 1975 van Edward M. Abroms
 The Imposter (1984), een tv-film uit 1984 van Michael Pressman
 The Imposter (2008), een film uit 2008 van Daniel Millican
 The Impostors, een film uit 1998 van Stanley Tucci